В женском турнире по футболу на летних Олимпийских игр 2008 приняли участие 12 команд, чьё количество увеличилось по сравнению с прошлыми Играм. Соревнования прошли с 6 по 21 августа, причём начались они за два дня до официального открытия Игр. Впервые приняли участие Аргентина, Канада, КНДР и Новая Зеландия.

Медали

Квалификация

Судьи

Турнир

Групповой этап 
 Команды, занявшие в своих группах первые два места, а также две лучших команды среди занявших третьи места, выходят в плей-офф.
 Время начала матчей указано местное.

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

 В скобках указано число голов, забитых с пенальти.

Ссылки 
 Женский турнир на сайте ФИФА 
 Результаты матчей на официальном сайте Игр

2008 год в женском футболе